CKZ steht für:
 Flughafen Çanakkale (IATA-Code), Flughafen von Çanakkale, Türkei

ckz steht für:
 Cakchiquel-Quiché-Mischsprache (ISO-639-3-Code), eine der Maya-Sprachen, Mischsprache aus Cakchiquel- und Quiché-Sprache

Abkürzung